ocena ex-ante
 ocena Fliega-Zimmera
 ocena gier komputerowych
 ocena hodowlana
 ocena nasion
 ocena oddziaływania na środowisko
 ocena pereł
 ocena pracowników
 ocena programów telewizyjnych
 ocena szkolna
ocena wewnątrzszkolna